Zschucke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Friedrich Zschucke (* 1938), deutscher Numismatiker
 Johannes Zschucke (1887–1953), deutscher Tropenmediziner und Hochschullehrer